Rehula ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Řehula (* 1973), tschechischer Triathlet
 Juha Rehula (* 1963), finnischer Politiker